62-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 22 по 31 октября 1983 года в Москве в рамках чемпионата мира этого года. В нём приняли участие 123 атлета из 19 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Результаты

До 52 кг

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

До 100 кг

До 110 кг

Свыше 110 кг

Примечания

Источники и ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
 Выступление сборной СССР по тяжёлой атлетике на чемпионате мира и Европы 1983 года в Москве
 Протоколы чемпионатов Европы по тяжелой атлетике /1947-1992/

Чемпионаты Европы в 1983 году
1983
Октябрь 1983 года
1983 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 1983 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в СССР
Чемпионаты Европы в СССР
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
1983 год в тяжёлой атлетике